Сергей Ваганов:

 Ваганов, Сергей Иванович (1917—1984) — сапёр, полный кавалер ордена Славы.
 Ваганов, Сергей Константинович (род. 1985) — российский футболист.
 Ваганов, Сергей Леонидович (род. 1958) — украинский фотожурналист.